

Пчелин () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Сунгурларе.
 Пчелин () — село в Софійській області. Входить до складу общини Костенець.